Pluijm ist der Familienname folgender Personen:

 Cees van der Pluijm († 2014), niederländischer Dichter
 Jan van der Pluijm (1920–1988), niederländischer Journalist und Chefredakteur der Tageszeitung de Volkskrant
 Marvin van der Pluijm (* 1979), niederländischer Radrennfahrer